Putting One Over – cortometraggio del 1915 diretto da Charles Giblyn
Putting One Over – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Caulfield Photoplay Company
Putting One Over – film del 1919 diretto da Edward Dillon
Putting One Over – cortometraggio di animazione del 1921 prodotto dalla Goldwyn-Bray Pictograph